

Hydronyme
 Une craste désigne, dans les Landes de Gascogne, un fossé de drainage, généralement creusé dans le sable, aménagé pour assainir la lande humide.
 La Craste est un cours d'eau qui traverse les départements des Landes et un affluent du Bez dans le bassin versant de l'Adour.

Toponyme

 Crastes, commune française, située dans le département du Gers et la région Midi-Pyrénées.

Patronyme 

 Laurent Craste (1968-), artiste visuel d'origine française, établi à Montréal.